Gerrit Hooft (politicus) (1779-1872), een Nederlandse jonkheer en politicus
Gerrit Hooft (1684-1767), bestuurder van de WIC en burgemeester van Amsterdam
Gerrit Blankers 't Hooft, (1840 - 1933) een Nederlandse landbouwer en politicus